Chaetoamphisphaeria är ett släkte av svampar. Chaetoamphisphaeria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetoamphisphaeria